Михаи́л О́зеров:
 Озеров, Михаил Витальевич (1944—2022) — журналист, редактор, сценарист и публицист.
 Озеров, Михаил Яковлевич (1900-?) — советский государственный деятель.